Жерутки могу бити:

 Жерутки (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Жерутки (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република